Nathalie Sarraute (1900-1999) est une écrivaine française ;
 Claude Sarraute est une écrivaine et journaliste française née en 1927 ;
 Anne Sarraute (1930-2008), assistante réalisatrice, monteuse et journaliste française ;
 Dominique Sarraute, photographe française née en 1933.

Voir aussi 
 Inès Gaches-Sarraute (1853-1928), corsetière française.